Braziliaanse hockeyploeg (mannen)
 Braziliaanse hockeyploeg (vrouwen)